Mützelburg ist der Name folgender Orte:
 Mützelburg (Gemeinde), ehemalige Gemeinde im Kreis Ueckermünde; siehe in der Woiwodschaft Westpommern in Polen Myślibórz Wielki (Groß Mützelburg) und Myślibórz Mały (Klein Mützelburg)
 Mützelburg, ehemals im Kreis Pyritz, Wohnplatz in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Myśliborki

Mützelburg ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Mützelburg (* 1944), deutscher Diplomat
 Dieter Mützelburg (* 1943), ehemaliger deutscher Staatsrat bei der Senatorin für Finanzen in Bremen
 Gerhard Mützelburg (* 1911), deutscher Jurist, Präsident Oberlandesgericht Celle
 Rolf Mützelburg (1913–1942), deutscher Kapitänleutnant und U-Boot-Kommandant
 Wilhelm Mützelburg (1877–1959), deutscher Jurist und Bürgermeister von Emden